Cray es el nombre de:

 el río Cray, un afluente del Támesis;
 el célebre ingeniero informático Seymour Cray;
 Cray Inc., la compañía fabricante de supercomputadoras fundada por éste.
 Cray-1
 Cray-2
 Cray X-MP
 Cray Y-MP
 Cray C90
 Cray T90